
La prima stagione della serie televisiva Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, composta da 8 episodi, è stata trasmessa in prima visione su Rai 1 ogni giovedì dal 20 ottobre al 10 novembre 2022, con due episodi alla volta per quattro prime serate. Il primo episodio è stato pubblicato in anteprima su Rai Play il 14 ottobre 2022.

Non avevo capito niente - Parte prima 
L'avvocato Malinconico viene chiamato a difendere d'ufficio Domenico Fantasia detto "Mimì 'o burzon", un macellaio in odor di camorra nel cui giardino è stata rinvenuta una mano mozzata. Malinconico inizialmente rifiuta di continuare a difendere Fantasia ma riceve diverse pressioni da parte dei familiari dell'uomo e del camorrista Amodio Tricarico.

 Altri interpreti: Nicola Di Pinto (giudice Poveromo), Tony Laudadio (Domenico Fantasia), Fabiola Balestriere (Brooke Fantasia), Gigi Savoia (avvocato La Calamita), Cristina Ammendola (Amalia Fantasia), Pino Calabrese (Gaetano Picciafuoco). 
 Ascolti: telespettatori  – share 23,00%.

Non avevo capito niente - Parte seconda 
Malinconico riesce a far scarcerare Fantasia ma dopo poco questo viene arrestato nuovamente in flagranza di reato in un cimitero.  L'avvocato Malinconico rimane scosso dall'uccisione della figlia del malavitoso, Brooke, con la quale stava entrando in confidenza per capire meglio di cosa si occupasse Fantasia.

Nel frattempo, mentre è a pranzo con sua figlia in un ristorante, Vincenzo arriva alle mani con Emilio, il nuovo compagno di Nives, l'ex moglie con la quale continua a intrattenere una relazione segreta nonostante nutra interesse per la collega Alessandra Persiano.

 Altri interpreti: Giacomo Rizzo (Giustino Talento), Tony Laudadio (Domenico Fantasia), Fabiola Balestriere (Brooke Fantasia), Cristina Ammendola (Amalia Fantasia), Anita Zagaria (giudice), Marco Mario de Notaris (Emilio), Angelo Spagnoletti (Mattia), Rosalba Di Girolamo (paziente di Nives).
 Ascolti: telespettatori  – share 23,00%.

I frigoriferi degli uomini soli - Parte prima 
L’avvocato Malinconico inizia a frequentare la sua collega Alessandra Persiano. Accompagna in questura il suo vicino di casa, Giustino Talento, preoccupato per la scomparsa della giovane moglie ucraina; il commissario che indaga sul caso sospetta di lui e fa perquisire la sua casa. 

Malinconico cerca di scoprire la verità sulla morte di Brooke e chiede al padre se possa essersi trattato di una ritorsione nei suoi confronti ma questo nega.

 Altri interpreti: Giacomo Rizzo (Giustino Talento), Gianfelice Imparato (Romolo Sesti Orfeo), Nicola Di Pinto (giudice Poveromo), Emanuele Valenti (giudice Pestalocchi), Ivan Castiglione (commissario), Pino Calabrese (Gaetano Picciafuoco), Marco Mario de Notaris (Emilio).
 Ascolti: telespettatori  – share 19,90%.

I frigoriferi degli uomini soli - Parte seconda 
Malinconico si trova a dover difendere il suo vicino di casa Giustino Talento, posto in stato di fermo poiché sospettato della scomparsa della moglie. Dopo una lunga ricerca a vuoto e dopo aver sospettato del fratello della donna, Malinconico rimane attonito quando Giustino gli confessa di aver ucciso la moglie consentendo poi agli inquirenti di ritrovare il suo corpo.

Emilio viene mandato via di casa da Nives la quale si infuria con Vincenzo quando legge i messaggi con Alessandra e lo bacia davanti ai figli sfidandolo. Malinconico ha fatto visita a Diana e Yvonne Capuano, madre e sorella di Dylan, il fidanzato di Brooke che è scomparso ormai da diversi giorni. Grazie a Tricarico, l’avvocato scopre che la mano ritrovata nel cortile di Fantasia apparteneva proprio a Dylan.

 Altri interpreti: Giacomo Rizzo (Giustino Talento), Paola Francesca Frasca (Yvonne Capuano), Francesca Antonelli (giudice Corsi), Emanuele Valenti (giudice Pestalocchi), Gigi Savoia (avvocato La Calamita), Marco Mario de Notaris (Emilio), Alessandra Izzo (Diana Capuano).
 Ascolti: telespettatori  – share 19,90%.

Un quarto d'ora di celebrità - Parte prima 
Malinconico affronta Fantasia facendogli presente che ha fatto analizzare la mano trovata nel suo giardino e così l’uomo confessa di aver ucciso e fatto a pezzi Dylan perché picchiava sua figlia. Durante il colloquio, Fantasia è colpito da un infarto quando l'avvocato ipotizza che Brooke sia stato uccisa dalle persone con le quali Dylan si era indebitato. Yvonne racconta a Malinconico che il fratello Dylan era entrato nel giro delle scommesse clandestine e così l'avvocato con l’aiuto di Tricarico si reca ad un incontro di lotta.

L'avvocato si offre di aiutare Romolo Sesto Orfeo, disperato poiché non riesce ad avere giustizia per il figlio ucciso per errore in un agguato di camorra. L’ingegnere però decide di fare di testa sua e fa irruzione nella palestra frequentata dal presunto killer per farsi giustizia da solo.

 Altri interpreti: Gianfelice Imparato (Romolo Sesti Orfeo), Nicola Di Pinto (giudice Poveromo), Tony Laudadio (Domenico Fantasia), Emanuele Valenti (giudice Pestalocchi), Angelo Spagnoletti (Mattia), Paola Francesca Frasca (Yvonne Capuano), Alessandro Orrei (Dylan Capuano).
 Ascolti: telespettatori  – share 18,90%.

Un quarto d'ora di celebrità - Parte seconda 
Malinconico riesce ad impedire il suicidio dell'ingegnere il quale, però, rimane gravemente ferito. L'avvocato diventa una celebrità venendo invitato persino alla trasmissione Porta a porta di Bruno Vespa a Roma, dove è andato a vivere da poco suo figlio Alfredo insieme al compagno Fareed. Nives non molla l’osso e prepara le carte per il divorzio ma Vincenzo non rinuncia ad Alessandra la quale pretende di avere più spazio nella sua vita.

L’avvocato affronta tale "Teicheué" con il quale Dylan avrebbe avuto un debito di 38.000 euro ma viene salvato da Tricarico che in seguito lo informerà della morte di Fantasia. Dopo essersi recato alla sua camera ardente, Vincenzo viene avvisato dal giudice Poveromo che “Teicheué” è stato arrestato e che nella sua auto è stata trovata la pistola con la quale aveva ucciso Brooke. Malinconico poco dopo sale al terzo piano per far visita all'ingegnere Sesti Orfeo in terapia intensiva.

 Altri interpreti: Gianfelice Imparato (Romolo Sesti Orfeo), Bruno Vespa (se stesso), Pino Calabrese (Gaetano Picciafuoco), Michele Placido (Ugo Maria Starace Tarallo), Ana Caterina Morariu (Veronica Starace Tarallo), Nicola Di Pinto (giudice Poveromo), Tony Laudadio (Domenico Fantasia), Abduul Cisse (Fareed), Cristina Ammendola (Amalia Fantasia), Giacomo Fariello (“Teicheué”).
 Ascolti: telespettatori  – share 18,90%.

Divorzio con stile - Parte prima 
Malinconico accetta la richiesta di "Teicheué" di diventare suo avvocato, convinto che sia stato incastrato. Vincenzo si mette a indagare sull’arma che ha ucciso Brooke e grazie a Tricarico scopre che era stata usata quindici anni prima tale Aniello Trecase. 

Nel frattempo Veronica Starace Tarallo si rivolge all’avvocato per il divorzio da suo marito e lui accetta anche solo per il gusto di sfidare il noto legale. Alessandra decide di allontanarsi da Vincenzo perché non riesce a darle le giuste attenzioni e a limitare la sua famiglia.

 Altri interpreti: Michele Placido (Ugo Maria Starace Tarallo), Ana Caterina Morariu (Veronica Starace Tarallo), Salvatore Misticone (zio Mick), Nicola Di Pinto (giudice Poveromo), Emanuele Valenti (giudice Pestalocchi), Paola Francesca Frasca (Yvonne Capuano), Giacomo Fariello ("Teicheué").
 Ascolti: telespettatori  – share 20,70%.

Divorzio con stile - Parte seconda 
Ugo Starace Tarallo offre  euro a Malinconico per rinunciare a rappresentare la moglie ma lui rifiuta. Tuttavia Vincenzo non arriverà mai a dover difendere la donna poiché Starace Tarallo, finito in ospedale per un malore, dichiara che, una volta dimesso, accetterà le condizioni della moglie.

Malinconico nel film girato dal figlio intravede "Teicheué" mentre parla con la sorella di Dylan. Capisce quindi che è lei l'assassina di Brooke e la affronta spingendola a confessare: Yvonne, dopo aver visto Fantasia portare via i pezzi del corpo di Dylan, aveva deciso di vendicarsi finendo per uccidere sua figlia e facendo poi ricadere la colpa su "Teicheué" con il quale si stava frequentando.
Veronica Starace Tarallo si presenta a casa di Vincenzo con un mazzo di fiori in mano proprio nel momento in cui torna anche Alessandra che, disorientata, suona al campanello dell'uomo.

 Altri interpreti: Michele Placido (Ugo Maria Starace Tarallo), Ana Caterina Morariu (Veronica Starace Tarallo), Nicola Di Pinto (giudice Poveromo), Giacomo Fariello ("Teicheué"), Paola Francesca Frasca (Yvonne Capuano), Fabiola Balestriere (Brooke Fantasia), Tony Laudadio (Domenico Fantasia), Angelo Spagnoletti (Mattia).
 Ascolti: telespettatori  – share 20,70%.

Note

Collegamenti esterni 
 

Vincenzo Maliconico, avvocato d'insuccesso